L'Aube Nouvelle () — національний гімн Беніну. Затверджений офіційно 30 липня 1960 року після проголошення незалежності. Слова і музику написав Жільбер Жан Даньон.

Тест гімну 
1 куплет:
Jadis à son appel, nos aïeux, sans faiblesse
Ont su avec courage, ardeur, pleins d’allégresse
Livrer au prix du sang des combats éclatants
Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent,
Plus forts dans l’unité, chaque jour à la tâche,
Pour la prospérité, construisez sans relâche.

приспів:
Enfants du Bénin debout!
La liberté d’un cri sonore
Chante aux premiers feux de l’aurore
Enfants du Bénin, debout!

2 куплет:
Quand partout souffle un vent de colère et de haine
Béninois, sois fier, et d’une âme sereine,
Confiant dans l’avenir, regarde ton drapeau
Dans le vert tu liras l’espoir du renouveau;
De tes aïeux le rouge évoque le courage;
Des plus riches trésors le jaune est le présage.

приспів

3 куплет:
Tes monts ensoleillés, tes palmiers, ta verdure,
Cher Bénin, partout font ta vive parure.
Ton sol offre à chacun la richesse des fruits.
Bénin, désormais que tes fils tous unis,
D’un fraternel élan partagent l’espérance.
De te voir à jamais heureux dans l’abondance.

приспів

Див. також 
 Герб Беніну
 Прапор Беніну

Посилання 
 Гімн у форматі MP3 
 Слова та музика гімну 

Національні символи Беніну
Бенін
Бенін
Музика Беніну